Auletta är ett släkte av svampdjur. Auletta ingår i familjen Axinellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Auletta